Казань — деревня в Арбажском районе Кировской области, входит в состав муниципального образования Сорвижское сельское поселение.

В деревне когда-то находилась церковь, и сейчас существует традиция оставлять у места, где находилась церковь, памятные предметы.

География 
Располагается на высоком берегу Вятки в 25 км северо-восточнее Арбажа.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Арбажского района